Franel ist der Familienname von:

 Jérôme Franel (1859–1939), Schweizer Mathematiker
 Philippe Franel (1796–1867), Schweizer Architekt